Miejscowości w USA:
 Fountain Hills – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Fountain Hill – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Fountain Hill – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton